В Республике Казахстан имеется 48 262 озера, из которых 45 248 имеют площадь менее 1 км².
Крупных озёр с площадью более 100 км² — 21.
Казахстан омывают самое большое озеро на Земле, Каспийское море и другое крупное озеро, Аральское море. Кроме того, на территории республики находится одно из самых больших озёр мира — Балхаш.

По территории Казахстана озёра расположены неравномерно. На северную часть страны приходится 45% всех озёр, на центральную и южную части — 36%, в остальных регионах находится только 19% озёр. 

Совокупная площадь поверхности озёр Казахстана достигает 45 002 км². Общий объём воды — 190 км³.

Самые большие озёра по площади

Озёра с площадью более 100 км²

Озёра с площадью более 50 км² 
На 1974, 1981 годы

Озёра по областям 
Озёра по областям на 1987 год. Без Аральского и Каспийского морей.

Озёра по площади 
Без Каспийского и Аральского морей, плёсовых озёр, прудов и водохранилищ. Плёсовых озёр 6 941 с общей площадью 235 км².

См. также 
 Проект:Казахстан/Заливка озёр

Ссылки 
 Водные ресурсы Казахстана 
  Об утверждении перечня объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского значения/2. Уникальные природные водные объекты или их участки

Источники 

Казахстан
Списки водных объектов Казахстана